Lacluta steht für: 

 Lacluta, ein Ort in Osttimor
 Lacluta (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Lacluta, ein Nebenfluss des Luca (Fluss) in Osttimor